Kazimierz II Baran (1890–1974) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 1 paplot
 Kazimierz Baran (ur. 1944) – anglista i historyk prawa, profesor